Валентина Савицкая:
 Савицкая, Валентина Савельевна (1927—2020) — молдавская советская певица.
 Савицкая, Валентина Флегонтовна (1917—2000) — советская лётчица, Герой России.